Суперкубок Грузії з футболу 2011 — 11-й розіграш турніру. Матч відбувся 29 травня 2012 року між чемпіоном Грузії Зестафоні та володарем кубка Грузії клубом Гагра.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

2011
Грузія
2011 у Грузії